Саргон — ім'я кількох давніх правителів Межиріччя.
 Саргон — давній цар Аккаду, що жив та правив у 24 столітті до нашої ери, засновник та творець першої в історії імперії.
 Саргон II (близько 722 — 705 до н. е.) — цар Ассирії, молодший син Тіглатпаласара III.
 Саргон III